Un fiacre est une voiture hippomobile, ancêtre du taxi. Le nom Fiacre peut aussi faire référence à  : 

Fiacre, saint probablement du , fondateur d'une abbaye dans la Brie ;
 Frère Fiacre, religieux français qui a eu des révélations de la Vierge Marie et a prié pour que naisse Louis XIV.

Voir aussi
, nom de plusieurs communes françaises :
 Saint-Fiacre,  dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Fiacre, en Seine-et-Marne
 Saint-Fiacre-sur-Maine, en Loire-Atlantique